Arthur Albracht (Haarlem, 18 september 1978) is een Nederlandse radio-dj.

Sinds 2001 werkt hij voor de radio. Albracht begon ooit bij de lokale omroep van Amstelveen. Zijn eerste programma bij de lokale omroep was op 14 februari 2001. Sinds augustus 2004 werkte Albracht voor Kink FM. Hier presenteerde hij op zaterdag en zondag een programma tussen twaalf en veertien uur.

Albracht, Arthur